Братчина (братщина, братшина) — вид пирования на Руси, совершаемое в складчину в определённое время и на котором могли решаться внутренние вопросы сельского или городского общества. Словом братчина назывались также сельская общинная, религиозно-общинная или городская ремесленная (цеховая) корпорация. У каждой такой общины или корпорации имелся свой святой покровитель и годовой праздник.

Праздничные братчины 
Обычно братчину устраивали на Николин день (Никольщина), Покров (Покровщина) или Рождество (Рождественская), а также на Масленицу и храмовой праздник. Ещё в XIX веке в них принимали участие вместе с крестьянами и некоторые владельцы. Иногда такие застолья сопровождались драками, в связи с чем духовенство советовало помещикам не участвовать в крестьянских братчинах. Для разбирательства возможных ссор и драк, из числа участвовавших на пиру-братчине, избирались братчинники.

Содержание братчины 
 Товарищество, братство, артель, с правом самосуда, которое удержалось за ней до конца XVII века. Во главе её стоял выборный староста, ведавший хозяйство братчины и наблюдавший за порядком во время пированья. Впрочем, под конец дела уголовные были изъяты из ведения братчины.
 Складчина, ссыпщина, пир на общий счёт, называемый иногда братовщиною и братовщинками; участники в ней назывались ссыпцами, вероятно, от того, что в старину каждый жертвовал на варение пива и браги зерном.

Обычаи 
Русская братчина нередко сочеталась с храмовыми, установленными по обету, отдельными годовыми, наиболее чтимыми праздниками («Никольщина», «Михайловщина», «Кузминки», «Покровщина» и тому подобными). Иногда братчины связывались с окончанием сбора урожая, с Ильиным днём.

Для ритуальной общесельской трапезы на Русском Севере особо выкармливали и закалывали жертвенное животное — чаще всего быка, вола или барана — и варили в большом котле. Отсюда русское: архангельская «котельная вера». Трапезный стол был длинным («порой саженей до 30»), а мясо из котла делилось на две части: церковному причту и прихожанам по числу семей. Помимо мяса жертвенными продуктами были хлеб, воск и мёд, из которого варили пиво. Так, на Вологодчине (Грязовецкий уезд) в Ильин день в деревне пекли огромный каравай «для всего мира» (из-за этого ломали устье печи) и 12 караваев поменьше. У русских братчиной назывались и общие празднования в складчину (также ссыпщина, ссыпка, мирщина) разного характера и приуроченности. Среди них выделялись законодательно установленные «пивные» братчины (частным лицам разрешалось варить пиво до четырёх раз в год к церковным и семейным праздникам), к ним относились и популярные братчины — «никольщины» в честь «пивного бога» Николы. Сравни русское наниколиться — напиться в Николин день. На братчину избирался староста, руководящий пиршеством.

В восточной Белоруссии (Могилёвщина, Гомельщина) и в южно-русской зоне (Жиздринский уезд) в городах и сёлах существовали «свечные» братчины — общества, собиравшие в праздник мёда и воска по 10 пудов. Братчики делали большую свечу, иногда в два пуда, по очереди определяя, кому за кем ежегодно принимать в свой дом «мирскую» или «братскую» свечу, которая называлась также свеча васильевская, благовещенская, юрьевская, никольская, ильинская и тому подобные в соответствии с праздниками, когда её впервые зажигали. Свечу зажигали «на куте» накануне праздника, и хозяин с домашними, а также братчиками и их семьями пировали за столом с водкой, и на следующее утро свечу относили в церковь к обедне для освящения и вновь возвращали в дом, чтобы она горела при повторном пиршестве, при «гулянии свечи», и под конец его переносили в дом хозяина-братчика, очередь которого приходилась на будущий год.

Основные источники по братчине 
 Первая фиксация братчины под 1159 г. в Ипатьевской летописи в связи с борьбой между князем Ростиславом и жителями Полоцка;
 Множество однотипных грамот, объединяемых под одной тематикой — запрет ходить незванными на пиры и братчины;
 В Псковской судной грамоте идёт речь о предоставлении возможности на братчинах учинять суд;
 О братчине говорится в эпических произведениях — о Василии Буслаеве, о Горе-Злочастии.

См. также 

 Пир (застолье)
 Складчина
 Престольный праздник
 Канун
 Никола Зимний
 Купеческая гильдия
 Православные братства
 Быкобой (Большая Коча)

Примечания

Литература 
 
 Ветловская В. Е. Летописное осмысление пиров и дарений в свете фольклорных и этнографических данных // Генезис и развитие феодализма России: Проблемы идеологии и культуры. — Л.: Ленинградский государственный университет, 1987. — С. 58—78.
 
 Дорофеев Ф. А. Братчина в произведениях С. М. Соловьева (к вопросу о генезисе православных братств) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — № 2 (1). — 2010. — С. 191—194.
 Зеленин Д. К. Древне-русская братчина, как обрядовый праздник сбора урожая // Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского / Сборник Отделения русского языка и словесности. — Л.: Академия наук СССР, 1928. — Т. 101. — № 3. — С. 130—136.
 Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусскаго народа в XVI и XVII столетиях. — СПб.: Тип. К. Вульфа, 1860. — 216 с.
 Лущай Ю. В. Братчина на Русі за даними Марка Поло. // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія». – Харків: Колегіум, 2013. - Вип. 49.  Братчина на Руси по данным Марко Поло (перевод на русский).
 Новичкова Т. А. Хмель — всему голова. Песня о хмеле и традициипивных праздников 
 Попов А. Пиры и братчины // Архив историко-юридических сведений относящихся до России. — М.: Тип. А. Семена, 1854. — Кн. 2.2. — С. 19—41.
 Прыжов И. История кабаков в России в связи с историей русскаго народа. — СПб.—М.: Изд. М. О. Вольфа, 1868. — 320 с.
 Соловьев С. М. Братчины // Русская беседа. — 1856. — Т. IV. — С. 108—117.
 Старкова Ю. Ю. Братчина-пир в языческой традиции Древней Руси // Жертвоприношение: Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. — М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 253—265.
 
 Фомина Т. Ю. Повседневно—бытовая культура Великого Новгорода X—XII вв. (По археологическим материалам и письменным источникам) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические науки». — 2009. — № 3. — С. 3—8.
 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). — М.: Московский государственный университет, 1982. — 246 с.

Ссылки 

 Зеленин Д. К. Древнерусская братчина как обрядовый праздник сбора урожая 
 Курукин И. В., Никулина Е. А. Братчины и корчмы
 Старкова Ю. Ю. Братчина-пир в языческой традиции Древней Руси 
 Толстой Н. И. Братчина
 Шангина И. И. Братчина 

Русские обряды
Община